Hans Hansen er navnet på flere personer:

 Hans Hansen (1769-1828) – dansk portrætmaler
 Hans Hansen (landstingspolitiker, 1801-1896) – dansk gårdmand og medlem af Landstinget
 Hans Hansen (landstingspolitiker, 1802-1880) – dansk gårdejer og medlem af Landstinget
 Hans Hansen (landstingspolitiker, 1814-1892) – dansk maskinbygger og medlem af Landstinget
 Hans Hansen (væver) (1815-1867) – dansk politiker, husmand og væver
 Hans Hansen (komponist) (1817-1878) – dansk musiker, orkesterleder og komponist
 Hans Hansen-Menstrup (1819-1899) – dansk landmand og medlem af Folketinget
 Hans Hansen (billedhugger) (1820-1858) – norsk billedhugger
 Hans Hansen (1821-1863) (1821-1863) – norsk maler
 Hans Hansen (snedker) (også kaldet Hellig-Hansen; 1849-1923) – dansk snedkermester og byggematador
 Hans Hansen (xylograf) (1855-1930) – dansk xylograf (fulde navn: Hans Peter Guttorm Thostrup Hansen)
 Hans Hansen (Rørby) (1878-1954) - dansk politiker og medlem af Folketinget for Retsforbundet
 Hans Hansen (norsk forfatter) (1881-1828) – norsk forfatter
 Hans Hansen (politiker, født 1885) – dansk socialdemokratisk politiker, medlem af Folketinget og Landstinget (Hans Anders Hansen)
 Hans Baagø (1895-1972) – dansk konservativ politiker, medlem af Folketinget (Hans Hansen-Baagø)
 Hans Hansen (arkitekt) (1899-1958) – dansk arkitekt og modstandsmand
 Hans Hansen (roer) (1915-2005) – norsk roer fra Bergen
 Hans Hansen (manuskriptforfatter) (1917-2008) – dansk manuskriptforfatter
 Hans í Mikladali (egtl. Hans Hansen; 1920-1970) – færøsk kunstmaler
 Hans Hansen (sportsfunktionær) (1926-2007) – tysk sportsfunktionær, præsident for det Tyske Sportsforbund
 Hans Hansen (dansk forfatter) (født 1939) – dansk forfatter

Sammen med andre navne:
 Christian Hansen (arkitekt) (1803-1883) – dansk arkitekt (Hans Christian Hansen)
 Hans Christian Hansen (sociolog) (født 1951) – dansk sociolog
 Peter Hansen (journalist) (1840-1905) – dansk journalist og litteraturhistoriker (Hans Christian Peter Hansen)
 Hans Jørgen Hansen – dansk socialdemokratisk politiker, medlem af Folketinget
 Hans Christian Hansen (politiker, født 1880) – dansk politiker fra Det Radikale Venstre, medlem af Folketinget
 H.C. Hansen (1906-1960) – dansk statsminister (Hans Christian Svane Hansen)
 Hans Christian Hansen (Fremskridtspartiet) (1930-2016) – dansk politiker, medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet
 Hans Fróði Hansen (født 1975) – færøsk fodboldspiller
 Hans Gammeltoft-Hansen (født 1944) – dansk jurist, Folketingets ombudsmand
 Hans Hedtoft (1903-1955) – dansk statsminister (Hans Hedtoft Hansen)
 Hans Holten Hansen (født 1966) – dansk digter, forfatter og musiker
 Hans Mose Hansen (1910-1998) – dansk politiker, medlem af Folketinget for De Uafhængige
 Hans Peter Hansen (nationalbankdirektør) (1797-1861) – dansk nationalbankdirektør og politiker
 Hans Peter Hansen (rektor) (1867-1942) – dansk rektor og formand for Grænseforeningen
 Hans Peter Hansen (xylograf) (1829-1899) – dansk xylograf
 Hans Peter Hansen (minister) (1872-1953) – dansk minister
 Hans Peter Hansen (folkemindesamler) (1879-1961) – dansk kulturhistoriker og folkemindesamler
 Hans Peter Christian Hansen (1817-1865) – dansk forfatter
 Hans Peter Heinrich Hansen (1840-1931) – dansk veterinær
 Rasmus Hansen (forsvarsminister) (1896-1971) – dansk forsvarsminister (Hans Rasmus Hansen)

Som mellemnavn:
 Hans Hansen Lindenov (kaper) (død 1620) – dansk kaper
 Hans Hansen Resen (1596-1653) – dansk biskop
 Hans Svane (1606-1668) – dansk professor og titulær ærkebiskop (Hans Hansen Svane)
 Hans Hansen Lindenov (rigsråd) (1616-1659) – dansk rigsråd
 Hans Hansen Osten (1617-1672) – dansk krongodsforvalter og proviantskriver
 Hans Hansen Pillarviken (1798-1863) – norsk lærer og folkemindesamler

Se også 
 Hans
 Hansen
 Hans Christian Hansen
 Hans Peter Hansen